Álvaro Cueva é um compositor, cantor, ator, dramaturgo, diretor teatral e sonoplasta brasileiro.

Discografia 
 Canabi Emotiva

Cantores do estado de São Paulo
Compositores do estado de São Paulo